Чемпіонат Польщі з футболу 2006 () — проводився у 2005—2006 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Легія» (Варшава).

Підсумкова таблиця 

1Вісла (Плоцьк) потрапив до Кубка УЄФА здобувши перемогу у фіналі Кубку Польщі 3:1 над «Заглембє» (Любін)
2Аміка (Вронкі) та Лех (Познань) об'єднались у один клуб «Лех», який залишився у Екстраклясі, «Аміка» як фарм-клуб почав виступи у 3 дивізіоні.

Результати 

Джерело: www.90minut.pl

Положення команд по ходу сезону

Перехідні матчі 
 «Арка» (Гдиня) — «Ягеллонія» (Білосток) 2:0 та 2:1

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Результати на 90minut 

2006
Польща
Польща
2005 у польському спорті
2006 у польському спорті